Брэдли Уолкер Томлин (; 1899, Нью-Йорк — 1953, Нью-Йорк) — американский художник, представитель абстрактного экспрессионизма.

Биография 
Томлин учился в Сиракузском университете и в Колледже изящных искусств в Нью-Йорке. Затем посещал Академию Коларосси и Академию де ла Гранд Шомьер в Париже с 1923 по 1924 год. 

В его первых работах различимы элементы кубизма, с которым он познакомился во время своих многочисленных поездок в Париж. Только в 1940-е годы Томлин разрабатывает свой индивидуальный стиль: ритмические композиции, в которых неустойчивые строения из разноцветных нитей весьма чувственно балансируют настроениями краски и формы. В картине «Номер 10» (Number 10, 1952-1953) — одной из последних своих крупноформатных работ — равновесие знаков выражено чёткой равномерностью изображённого. Этот геометризм, впрочем, Томлин впоследствии меняет на более свободную композицию.

Литература 
 Barbara Hess. «Abstrakter Expressionismus»,  Köln 2005.

Примечания

Ссылки 
 Брэдли Уолкер Томлин
 Bradley Walker Tomlin 
 Bradley Walker Tomlin | The Metropolitan Museum of Art 
 Bradley Walker Tomlin | MoMA 

Родившиеся в Нью-Йорке
Умершие в Нью-Йорке
Художники-экспрессионисты США
Художники США
Обучавшиеся в Академии Коларосси
Обучавшиеся в Академии Гранд-Шомьер